Kamikawa puede referirse a:
 Subprefectura de Kamikawa, una subprefectura de Hokkaidō;
 Distrito de Kamikawa, un distrito de Hokkaidō;
 Distrito de Kamikawa, otro distrito de Hokkaidō;
 Distrito de Kamikawa, otro distrito de Hokkaidō;
 Kamikawa, un pueblo de Hokkaidō;
 Kamikawa, una villa en la prefectura de Niigata;
 Kamikawa, un pueblo en la prefectura de Saitama;
 Kamikawa, un pueblo en la prefectura de Hyōgo.